Ранчо ла Пиједра има више значења:

 Ранчо ла Пиједра (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Пиједра (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Пиједра (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ла Пиједра (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ла Пиједра (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику